Clique (grafentheorie), begrip uit de grafentheorie
 Clique (website), een Franse nieuwssite
 Clique (televisieserie), Britse televisieserie uit 2017 
 Kliek
 The Clique (kunstenaarsgroep), een groep Victoriaanse kunstenaars
 The Clique (Amerikaanse band), een popgroep in de jaren zestig
 The Clique (film), een Amerikaanse direct-naar-dvd-film uit 2008
 The Kliq of The Clique, een worstelgroep in de jaren negentig